Fejes Tóth ist der Familienname folgender Personen:

Gábor Fejes Tóth (* 1947), ungarischer Mathematiker
László Fejes Tóth (1915–2005), ungarischer Mathematiker